Arrudatitan maximus es la única especie conocida del género extinto Arrudatitan de dinosaurio saurópodo aeolosaúrido, que vivió a finales del período Cretácico, en el Campaniense, hace aproximadamente 74 a 70 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica. La especie tipo, A. maximus, fue nombrada y descrita en 2011 como una especie de Aeolosaurus, pero fue separada en su propio género en 2021. Era relativamente grácil para un titanosauriano. Arrudatitan creció hasta 15 metros cuando estaba completamente desarrollado, según el tamaño del holotipo. La longitud del fémur es de 1,55 metros.

Descubrimiento e investigación
El holotipo, MPMA 12-0001-97, que incluye dos cervicales posteriores parciales, fragmentos de varias dorsales, partes de nueve caudales, siete costillas cervicales parciales, doce costillas dorsales parciales, ocho cheurones, una escápula fragmentaria y huesos de la extremidad anterior, el fémur izquierdo y el derecho parcial, isquion izquierdo y fragmentos. Con otros ejemplares conocidos, como la vértebra caudal media aislada MPP 248, fue descubierto en 1997 por Ademir Frare y su sobrino de 12 años Luiz Augusto dos Santos Frare en un campo en Cândido Rodrigues. Comunicaron al paleontólogo Antônio Celso de Arruda Campos y el holotipo fue recolectado entre 1997 y 1998 por personal del Museu de Paleontologia de Monte Alto y fue mencionado por primera vez en la literatura científica por Santucci y Bertini en 2001. Observaron que se encontraron dientes de crocodilomorfo y terópodo cerca del holotipo, pero no había marcas de mordeduras. En 2009, Fernando Novas anotó brevemente en el holotipo, señalando su tamaño.

MPMA 12-0001-97 se asignó inicialmente a Aeolosaurus en 2011, cuando la especie Aeolosaurus maximus fue creada por Santucci & De Arruda-Campos. Ya en Martinelli et al. en 2011, publicado poco antes de que se describiera Aeolosaurus maximus, noto que la vértebra caudal del holotipo de Aeolosaurus maximus como un aeolosauriìdo indeterminado distinto de Aeolosaurus, con Bandeira et al. en 2016  refiriéndose a la especie como "A". maximus a lo largo de su artículo que describe el saurópodo titanosauriano Austroposeidon magnificus debido a que Aeolosaurus maximus es lo suficientemente diferente de Aeolosaurus pero aún no se ha colocado dentro de un género diferente y análisis posteriores, como Silva et al. de 2019  y Hechenleitner et al. de 2020, encontraron que Aeolosaurus maximus no pertenecía al género Aeolosaurus y, por lo tanto, el nuevo género Arrudatitan fue erigido en 2021 por Silva et al..

Clasificación
La especie Aeolosaurus maximus fue nombrada por Santucci y De Arruda-Campos en 2011 por los restos de titanosaurios recuperados en la Formación Adamantina de Brasil. Sin embargo, análisis cladísticos posteriores, como los de Silva et al. en 2019 y Hechenleitner et al. en 2020 han considerado que A. maximus está fuera de Aeolosaurus, el primer análisis encontró que era hermano de Rinconsauria y el último encontró que estaba estrechamente relacionado con un clado formado por Punatitan y las otras dos especies de Aeolosaurus. A la luz de esto, Silva et al. lo transfirió al nuevo género Arrudatitan , en honor al paleontólogo brasileño Antonio Celso de Arruda Campos.

Filogenia
Un cladograma del análisis filogenético realizado por Silva et al., 2021 se muestra a continuación.

Referencias

Véase también 
 Aeolosaurus

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur